Faisal ist der Name mehrerer muslimischer Herrscher:
 Faisal ibn Turki al Saud, Imam der Wahhabiten in Saudi-Arabien (1834–1865)
 Faisal ibn Turki, Sultan von Oman (1888–1913)
 Faisal I., König des Irak (1921–1933) und Syriens (1920)
 Faisal II. (Irak), König des Irak (1939–1958)
 Faisal ibn Abd al-Aziz, König von Saudi-Arabien (1964–1975)

Faisal ist der Familienname folgender Personen:
 Abdul Malik Faisal (* 1967), indonesischer Segler
 Abdulaziz Al Faisal (* 1983), saudi-arabischer Autorennfahrer und Geschäftsmann
 Abdullah el Faisal, britischer islamischer Prediger
 Abu Ahmed Faisal (* 1974), bangladeschischer Fußballspieler
 Ajmal Faisal (* 1990), afghanischer Boxer
 Baha Faisal (* 1995), jordanischer Fußballspieler
 Faisal Faisal (* 1980), irakischer Skeletonpilot
 Iqbal Faisal (* 1992), pakistanischer Fußballspieler
 Khatab Mohamed Faisal (* 1986), sudanesischer Fußballspieler
 Mohamed Faisal (* 1988), maledivischer Fußballtorhüter
 Mohammed Waly Faisal (* 1985), bangladeschischer Fußballspieler
 Saud ibn Faisal (1940–2015), saudi-arabischer Außenminister
 Turki ibn Faisal (* 1945), saudi-arabischer Geheimdienstchef
 Waly Faisal (* 1985), bangladeschischer Fußballspieler

Faisal, manchmal auch „Faysal“ geschrieben, wird von zahlreichen islamischen Unternehmen, Organisationen, religiösen Vereinigungen und Moscheen benutzt. Namensgeber ist meist König Faisal ibn Abd al-Aziz von Saudi-Arabien:

 Faisal Private Bank, Islamische Privatbank in Genf, Schweiz (gegr. 2006)
 King Faisal Foundation
 Faisal-Moschee

Siehe auch:
 Faysal
 Fayçal